Леони́д Шевче́нко: Шевченко, Леонид Витальевич (1972—2002) — российский поэт и писатель, журналист.
 Шевченко, Леонид Владимирович (1932—2017) — советский футболист, советский и российский тренер.